Las Casas kan syfta på:
 Bartolomé de Las Casas (1484–1566), en spansk präst, den förste biskopen av Chiapas

Mexiko 

 Las Casas, Oaxaca, ort, Santa María Zoquitlán,

Spanien 

 Casas de Reina, ort och kommun i Extremadura, Provincia de Badajoz,